Para Todo Mundo (álbum de Catedral)
 Pra Todo Mundo (álbum de Flávio José)

Desambiguação